Madness in Manila: Shadows Fall Live in The Philippines 2009 – drugi koncertowy album na DVD amerykańskiej grupy heavy metalowej Shadows Fall wydany 26 października 2010 przez Everblack Industries/Ferret Music. Płyta zawiera materiał nagrany 30 kwietnia 2009 na festiwalu Pulp Summer Slam w Manili na Filipinach.

Lista utworów 
DVD 1

DVD 2
 Dodatkowe video z Japonii, Korei i Filipin
 Mnóstwo bonusów

Skład zespołu 
 Brian Fair – śpiew
 Jonathan Donais – gitara
 Matthew Bachand – gitara rytmiczna
 Paul Romanko – gitara basowa
 Jason Bittner – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2010